UŠR "Amur" Ladimirevci je udruga športskih ribolovaca iz Ladimirevaca i bliže okolice s Antunom Šestanjem kao predsjednikom. Ubrzo će se otvoriti umjetno napravljen ribnjak po imenu "Adica"  stotinjak metara iza nogometnog igrališta, nedaleko od rijeke Karašice.

Vanjske poveznice 

 www.facebook.com/group.php?gid=114706518542123 - Facebook grupa UŠR "Amur" Ladimirevci
Hrvatske udruge
Ladimirevci